Barney puede referirse a:

 Barney y sus amigos, serie de televisión infantil emitida por Discovery Kids en Latinoamérica y Antena 3 en España.
 Barney Rubble (o Pablo Mármol), personaje de Los Picapiedra.
 Barney Gumble (o Barney Gómez), personaje de Los Simpson.
 Barney Calhoun, personaje de la serie de videojuegos Half-Life.